Dominique (voornaam), een Franse voornaam
Dominique (Sœur Sourire), een single van de Belgische zingende kloosterzuster Sœur Sourire uit 1963
Dominique (Anouk), een nummer van de Nederlandse zangeres Anouk uit 2015
Dominique (film), een Britse film uit 1978 geregisseerd door Michael Anderson